Davy De fauw (1981), een Belgisch voetballer
 Dimitri De Fauw (1981-2009), een Belgisch wielrenner
 Dirk De fauw (1957), een Belgisch CD&V-politicus en bestuurder
 Hilaire De fauw (1923-1992), een Belgisch CVP-politicus
 Ken De Fauw (1991), een Belgisch wielrenner